Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo e lo hanno difeso, battendo in finale Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinali)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (terzo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova /  Zhang Shuai (terzo turno)

  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (primo turno)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (ritirate, secondo turno)
  Viktória Kužmová /  Kristýna Plíšková (terzo turno)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Cori Gauff /  Catherine McNally (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Riserve 

  Aliona Bolsova /  Ulrikke Eikeri (primo turno)
  Laura Ioana Paar /  Julia Wachaczyk (primo turno)

  Anna Karolína Schmiedlová /  Katarina Zavatska (primo turno)
  Vivian Heisen /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Chloé Paquet (primo turno)
  Clara Burel /  Jessika Ponchet (primo turno)
  Alizé Cornet /  Pauline Parmentier (primo turno)
  Aubane Droguet /  Séléna Janicijevic (primo turno)

  Leylah Fernandez /  Diane Parry (primo turno)
  Amandine Hesse /  Harmony Tan (primo turno)
  Elsa Jacquemot /  Elixane Lechemia (primo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020